Амадорес има више значења:

 Амадорес, Лос Амадор (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Амадорес (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику